Операция «Дропшот» () — разработанный в США план войны против Советского Союза и его союзников для противодействия предполагаемому вторжению СССР в Западную Европу, Ближний Восток и Японию. Был утверждён Комитетом начальников штабов 19 декабря 1949 года. 

Согласно плану, по СССР должен был быть нанесен удар 300 ядерными бомбами и 29 000 фугасными бомбами по 200 целям в 100 городах и поселках, чтобы одним ударом уничтожить 85 процентов промышленного потенциала Советского Союза. От 75 до 100 из 300 ядерных бомб были нацелены на уничтожение советских боевых самолетов на земле.

Название 
В советских исторических источниках, как правило, использовалось название «Дропшот»  кириллицей без перевода:
По указанию правительства комитет начальников штабов с 1949 года разработал план войны под кодовым названием «Дропшот», в интересах сохранения тайны название умышленно бессмысленное.
Встречаются и переводы названия: Моментальный удар, Короткий удар, Последний выстрел.

Предпосылки плана 
План был разработан в условиях холодной войны, истоки которой лежат в борьбе за влияние в послевоенном мире между СССР и западными союзниками. Польский вопрос и активность СССР в остальной Восточной Европе заставили Уинстона Черчилля ещё в апреле 1945 года дать задание Объединённому штабу планирования военного командования разработать план наступательной войны против СССР (операция «Немыслимое»). Эти разработки, впрочем, были скептически встречены Объединённым комитетом начальников штабов; американцам они даже не показывались. В конце 1945 года последовало обострение в отношениях между СССР и британо-американцами в связи с отказом СССР вывести войска из Северного Ирана и созданием там марионеточного государственного образования — Демократической республики Азербайджан (см. Иранский кризис). В мае 1946 года СССР под давлением США и Великобритании вывел войска из Ирана, одновременно Сталин начал публично озвучивать территориальные претензии к Турции, и 7 августа Турции была предъявлена нота, за которой, как полагали многие в то время, неизбежно последует советское вторжение. Жёсткая позиция США и Великобритании не допустила этого. Своего пика напряжённость в отношениях между СССР и его бывшими союзниками достигла в июне 1948 — мае 1949 года в результате блокады Западного Берлина.

Всё это происходило на фоне утверждения коммунистических режимов в подконтрольных СССР странах Восточной Европы и активной поддержки сильного на тот момент коммунистического движения в Западной Европе. При подавляющем превосходстве советских сил в Европе, военной слабости и инфильтрации коммунистами двух ведущих западноевропейских стран — Франции и Италии, у западных политиков возникали опасения, что СССР может предпринять широкомасштабную агрессию и одним стремительным броском захватить Западную Европу. Именно на такой вариант развития событий рассчитан второй вариант плана «Немыслимое», составленный в Лондоне летом 1945 года.

Также предпосылками к разработке данного плана является и то, что советское руководство отклонило предложенный США «План Баруха» наложением вето в Совете Безопасности ООН, так как такой план явно замедлил бы движение СССР к созданию собственного ядерного потенциала, что способствовало бы сохранению монополии США на обладание ядерным оружием.

Предшествовавшие планы на случай войны с СССР 
Первый американский план на случай войны с СССР, Totality, был разработан ещё в конце 1945 года в штабе Эйзенхауэра. Активная разработка военных планов началась после начала блокады Западного Берлина (21 июня 1948 года). Немедленно был составлен план войны с СССР «Чариотир», который, однако, не был приведён в действие президентом Трумэном. 18 августа Совет национальной безопасности США издал меморандум «Задачи в отношении СССР» (СНБ 20/1). Меморандум, составленный по заказу министра обороны Джеймса Форрестола, должен был определить долгосрочные цели и задачи американской политики в отношении СССР.

Задачи делились на мирные и военные. В первом случае предполагалась лишь ликвидация системы идеологического господства советской компартии над странами-сателлитами, во втором — по возможности ликвидация советского режима на всей территории СССР, безусловное отстранение от власти существующего руководства, но без долговременной оккупации страны и насильственного насаждения демократии.

В любом случае, после американской победы Россия:
 не должна быть настолько сильной в военном отношении, чтобы влиять на соседей;

 должна предоставить широкую автономию национальным меньшинствам;
 должна экономически зависеть от внешнего мира;
 не должна установить новый «железный занавес».
На политические установки этого меморандума опирается дальнейшее американское планирование (в том числе и план «Дропшот»).

К 1 сентября 1948 года по штабам соединений вооружённых сил США был разослан план «Флитвуд».

Тогдашние планы предполагали добиться успеха прежде всего за счёт массированных ядерных бомбардировок советской территории, что должно было подорвать экономический потенциал и вызвать психологический шок у населения и армии (впрочем, признавалось, что психологически они могут привести и к обратному эффекту — сплочения вокруг правительства).

Подробности плана 
План опирался на ряд предположений и сделанных на их основе выводов и экстраполяций. Авторы плана исходили из следующих предпосылок:
 Коммунистические лидеры СССР стремятся к мировому господству и установлению коммунистических режимов во всём мире, и это их стремление является главной и единственной угрозой безопасности США.
 Ближайшей целью советской экспансии неизбежно станет Западная Европа.
 В настоящее время возможности СССР ограничены по сравнению с американскими, однако к 1955 году, по мере укрепления советской экономики, СССР сможет предпринять против США серьёзные воздушные атаки с использованием ядерного, биологического и химического оружия, обширные подводные операции (включая запуск управляемых ракет малой дальности) и военно-воздушные операции.
 На настоящий момент нет признаков, чтобы СССР целенаправленно планировал широкомасштабную агрессию, но тем не менее, по ряду причин, риск возникновения войны высок.

Базовые допущения 
 Дата начала войны между США и СССР — 1 января 1957 года. Причина — акт агрессии, нападение СССР или его союзников.
 На стороне СССР будут: Польша, Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Албания, Румыния, Болгария, Монголия, Маньчжурия, Корея, коммунистический Китай. Югославия постарается быть нейтральной и даже, возможно, окажет сопротивление вторжению СССР или его союзников.
 Союзниками США выступят страны НАТО, некоммунистический Китай, страны Британского содружества (кроме Индии и Пакистана), Филиппины.
 Нейтральными останутся: Ирландия, Испания, Швейцария, Швеция, Греция, Турция, арабские страны, Израиль, Иран, Индия, Пакистан. Предполагалось также, что эти страны скорее уступят военной оккупации любой из сторон, нежели будут активно сопротивляться вторжению.
 Страны Южной и Латинской Америки останутся нейтральны или примкнут к НАТО: те страны, которые останутся нейтральны, вероятно, обеспечат доступ НАТО к своим ресурсам.
 Американская программа экономической помощи Западной Европе будет завершена к 1953 году, и к 1957 году страны Западной Европы будут политически и экономически стабильны. Их военные машины будут развиваться в соответствии с существующими прогнозами.

Дополнительные допущения 
 СССР опередит страны НАТО с мобилизацией и к дню начала боевых действий будет способен выставить отмобилизованные силы. Страны НАТО получат необходимую информацию от разведки и также начнут мобилизацию, но опоздают, и к дню начала боевых действий их мобилизация не достигнет существенного прогресса.
 Ядерное оружие будет применяться обеими сторонами.
 Политические отношения между США и СССР, а также их союзниками, будут пропорциональны существующим на момент разработки плана.
 Советская военная машина будет развиваться планомерно, без неких радикальных, чрезвычайно интенсивных программ перевооружения.

Основные стратегические требования 
Основные стратегические требования плана были следующими:
 Оборона от советского наступления в Западной Европе на рубеже Рейн — Альпы — Пьяве, оборона от советского вторжения на Ближний Восток через Иран и Турцию, оборона от советского вторжения в Японию при одновременном нанесении авиаударов ядерными и обычными бомбами по объектам на территории СССР, его союзников и на оккупированных СССР территориях.
 Продолжение авиаударов, продолжение обороны, интенсификация психологической и экономической войны, подпольной борьбы в советском тылу.
 Массированное наступление в Европе с целью отрезать и уничтожить советские войска, продолжение наступления для принуждения СССР к капитуляции.
 Оккупация территории СССР и его союзников.
Нанесение многочисленных ядерных ударов по правительственным и промышленным центрам, ввиду нахождения многих из них в густонаселённых городах, неизбежно подразумевало уничтожение десятков миллионов мирных советских граждан.

Ответные меры СССР 

Проблема неприемлемого для противника ответного удара встала во весь рост. Сложность её решения состояла в том, что американцы собирались бомбардировать нас ядерным оружием с европейских баз, а мы могли остановить их только возможностью ответных бомбардировок непосредственно по территории США. Ракеты-носители, как известно, появились на вооружении в советских войсках только в 1959 году. На момент же разворачивания операции «Дропшот» мы могли уповать только на дальнюю авиацию.

После секретного испытания первой советской атомной бомбы 1 сентября 1949 года американские военные зафиксировали радиоактивные следы ядерного испытания в пробе воздуха при совершении планового полёта над Тихим океаном. После этого стало понятно, что безвозмездный удар с этого момента невозможен.

26 сентября 1956 года мы выполнили полёт на дальность, соответствующую расстоянию до США и обратно, с дозаправкой в воздухе. С этого момента можно считать, что ядерный шантаж США в отношении СССР окончательно потерял всякий смысл. За ходом испытаний лично следил Н. С. Хрущёв, и когда они закончились, была организована утечка информации о том, что СССР теперь имеет возможность ответного удара возмездия.

См. также 
 Периферийная стратегия
 Операция «Немыслимое»
 План «Тоталити»
 Чариотир — план США 1948 г. по бомбардировке 70 городов СССР 200 ядерными зарядами.
 Список целей для ядерного удара (США, 1959)
 Семь дней до реки Рейн
 План «Перелом челюсти» — план США о применении ядерного оружия во Вьетнаме

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сергей Варшавчик. Почему не были реализованы планы по ядерной бомбардировке СССР // РИА Новости, 03.12.2015
 С.Турченко «За пять минут до конца света» // Труд
 «Dropshot» — American Plan for War with the Soviet Union, 1957
 John J. Reilly. «World War III in 1957», 1996
 George Hulett. «Cold War Warrior», Air Classics, 21 August 2004

Холодная война
Военные планы, созданные в XX веке
Советско-американские отношения
Военные планы США